Дже́ффри Уи́льям Пи́кард (; ) — американский гребец, выступавший за сборную США по академической гребле в середине 1960-х годов. Бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Токио, победитель и призёр регат национального значения. Также известен как инвестиционный банкир.

Биография 
Джеффри Пикард родился 20 марта 1943 года в городе Окленд, штат Калифорния.

Занимался академической греблей во время учёбы в Гарвардском университете и Гарвардской школе бизнеса, состоял в местной гребной команде «Гарвард Кримсон», неоднократно принимал участие в различных студенческих регатах, в частности в 1964 и 1965 годах побеждал в традиционной регате Eastern Sprints. Окончил университет, получив степень магистра делового администрирования.

Наибольшего успеха в гребле на взрослом международном уровне добился в сезоне 1964 года, когда вошёл в состав американской национальной сборной и благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Токио. Изначально прибыл сюда как запасной гребец, но из-за болезни Филипа Дарбро после первого заезда вышел на замену в программе распашных безрульных четвёрок. В итоге пришёл к финишу третьим позади экипажей из Дании и Великобритании — тем самым завоевал бронзовую олимпийскую медаль.

Впоследствии добился больших успехов как инвестиционный банкир, долгое время работал в финансовой компании Morgan Stanley, где в конечном счёте стал партнёром и вице-президентом. Специализировался на построении азиатских рынков, был сооснователем и управляющим директором компании Asia Pacific Securities. Являлся членом и позже председателем консультационного совета гонконгской компании Securities and Futures Commission, в этой роли участвовал в разработке закона о ценных бумагах в Китае.

Умер 14 сентября 2002 года в Тахо-Сити в возрасте 59 лет.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Джеффри Пикард  — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Гребцы (академическая гребля) США
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 1964 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1964 года
Выпускники Гарвардского университета
Выпускники Гарвардской школы бизнеса